Heracleum ceretanum är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Heracleum ceretanum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
ceretanum